Aejmelaeus ist der Familienname folgender Personen:

Anneli Aejmelaeus (* 1948), finnische evangelische Theologin
Lars Aejmelaeus, finnischer evangelischer Theologe